Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 914-es, továbbá 914A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

914-es busz (Budapest)
914A busz (Budapest)

914-es busz (Eger)

914-es busz (Pécs)megszűnt